MOTRA steht für

 das deutsche Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung
 den Hersteller der historischen Motorradmarke "Mota"